Juan de Rivera puede referirse a:

San Juan de Ribera, santo español, arzobispo de Valencia y patriarca de Antioquía, fundador del Real Colegio del Corpus Christi de Valencia;
Juan de Dios Rivera, grabador cusqueño.
Juan María Antonio Rivera, explorador español.
Juan Rius Rivera, militar puertorriqueño.
Juan Francisco Rivera Bedoya, político mexicano.